A Copa Cícero Soares foi uma competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), sendo realizada nos anos 70. A copa incluía os clubes do interior do estado do Rio Grande do Sul, sendo utilizada para pular entre as divisões do Campeonato Gaúcho de Futebol além de aumentar o calendário dos clubes interioranos. O torneio foi realizado nos anos de 1973, 1975 e 1977.

Campeões 

Competições de futebol do Rio Grande do Sul